Municipio de South Bend puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de South Bend (condado de Barton, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Barton.
 Municipio de South Bend (condado de Blue Earth, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Blue Earth.
 Municipio de South Bend (condado de Armstrong, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Armstrong.